Björkö kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Björkö, Torneå, Lappland,  Ö vid Torne älvs mynning, i Torneå centrum
 Björkö, Korsholm, Österbotten,  Huvudö i före detta Björköby kommun i Kvarken.
 Björkö, Houtskär, Åboland,  En av Houtskärs huvudöar.
 Björkö, Korpo, Åboland,  Nära Nötö. Hade i tiderna kapell.
 Björkö, Kyrkslätt och Esbo, Nyland,

Åland 

 Björkö (Lemland, Åland), 
 Björkö, Kumlinge, ö, 
 Björkö (Föglö, Åland), 
 Björkö (Bastö, Finström, Åland), 
 Björkö (Bamböle, Finström, Åland), 
 Björkö (Hammarland, Åland),

Ryssland 

 Björkö, Karelska näset,  Med stor oljehamn

Sverige 

 Björkö, Norrtälje kommun, Stockholms län, 
 Björkö, Ekerö kommun, Stockholms län, . Platsen för det forntida Birka.
 Björkö, Haninge kommun, Stockholms län, 
 Björkö, Västerviks kommun, Kalmar län, 
 Björkö naturreservat, Småland Ett naturreservat som omfattar större delen av ön Björkö samt en del omkringliggande mindre öar.
 Björkö församling, Vetlanda kommun, Jönköpings län, 
Björkö socken – en socken i Småland ingick i Östra härad
 Björkö landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1970
 Björkö distrikt – ett distrikt i Vetlanda kommun 2016–
 Björkö/Bohus-Björkö, Öckerö kommun, Västra Götalands län,

Se även
 Björkön
 Björkör
 Björkö skärgård
 Björkö kyrka
 Björköby
 Björkö-Arholma